Cegłów est le nom :

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Cegłów, dans le powiat de Mińsk
 du village de Cegłów, chef-lieu de cette gmina
 du village de Cegłów, dans le powiat de Grodzisk Mazowiecki